Jan Matoušek – calciatore ceco
 Jiří Matoušek – cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco
 Jiří Matoušek –  matematico ceco
 Kajetán Matoušek – vescovo cattolico ceco